Zabrezje est un toponyme qui peut désigner :
Zabrezje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zabrežje, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.